Poliak ist der Name von

 Abraham N. Poliak (1910–1970), israelischer Historiker
 Ana Poliak, argentinische Schauspielerin